Бугайский — фамилия. Известные носители:

 Бугайский, Виктор Никифорович (1912—1994) — конструктор авиационной и ракетно-космической техники.
 Бугайский, Станислав Павлович (1863—1944) — российский революционер.